Esistono più edifici denominati castello di Mancapane:
 il castello di Mancapane a Collecchio;
 il castello di Mancapane nel comune di Montagna in Valtellina.